Toponímia:
 Milano  o Milà , ciutat principal del nord d'Itàlia, capital de la regió de la Llombardia
 El Milano, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Biografies:
 Alyssa Milano (Brooklyn, 1972), actriu i cantant estatunidenca 
 Ettore Milano (San Giuliano Nuovo, Piemont, 1925), ciclista italià professional entre 1949 i 1958
 Francesco da Milano (Monza, 1497 – Milà, 1543), llaütista, poeta i organista italià
 Giacomo Milano (Polestina, Itàlia, 1699 - San Paolo, 1780), príncep d'Ardora i músic italià
 Giovanni da Milano, pintor italià, actiu a Florència i Roma entre 1346 i 1369
 Nicolino Milano (Lorena, Estat de São Paulo, 1876 - Rio de Janeiro, 1962), compositor brasiler
 Miscel·lània:
 Pallacanestro Olimpia Milano, club italià de basquetbol de la ciutat de Milà
 Milano-Vignola, cursa ciclista italiana que es disputava entre les ciutats de Milà, a la Llombardia i Vignola, a l'Emília-Romanya
 FK Milano Kumanovo, club de futbol macedoni de la ciutat de Kumanovo